Ксоло Марідуенья (, ісп. [ˈʃolo maɾiˈðweɲa];  9 червня 2001) — американський актор. Його ролі включають Мігеля Діаса в серіалі Netflix Cobra Kai, Віктора Грема в серіалі NBC Parenthood і Хайме Рейєса / Блакитного Жука в майбутньому фільмі DC Extended Universe Blue Beetle.

Посилання 
 

Народились 2001
Американці кубинського походження
Американські телеактори
Американські кіноактори
Американські актори озвучування
Американські діти-актори
Каскадери США